Museu do Crime ou Museu Negro ou Black Museum — Londres, Inglaterra

Museu da Polícia Civil do Estado de São Paulo — São Paulo
Museu do Crime da AIPESP — São Paulo
Museu do Crime de Manaus — Manaus

Desambiguações de museus